Змагання зі штовхання ядра серед чоловіків на легкоатлетичних заходах на літніх Паралімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися на Японського національного стадіону з 27 серпня по 4 вересня 2020 року. Загалом відбулися змагання у 16 категоріях.

Медалісти

Результати

F11 
Фінал у цій категорії відбувся 30 серпня 2021 року о 19:46:

F12 
Фінал у цій категорії відбувся 28 серпня 2021 року о 9:35:

F20 
Фінал у цій категорії відбувся 31 серпня 2021 року о 19:05. Вільялба, Годжетс і Золкефлі були дискваліфіковані за запізнення до кімнати виклику. Їм було дозволено змагатися, але вони були позначені як DNS (не стартував). Найкращий результат Золкефлі 17,94 м був кращим, ніж у переможця змагань.

F32 
Фінал у цій категорії відбувся 31 серпня 2021 року о 19:19:

F33 
Фінал у цій категорії відбувся 4 вересня 2021 року о 19:05:

F34 
Фінал у цій категорії відбувся 4 вересня 2021 року о 9:35:

F35 
Фінал у цій категорії відбувся 2 вересня 2021 року о 19:58:

F36 
Фінал у цій категорії відбувся 31 серпня 2021 року о 10:53:

F37 
Фінал у цій категорії відбувся 27 серпня 2021 року о 19:53:

F40 
Фінал у цій категорії відбувся 29 серпня 2021 року о 10:53:

F41 
Фінал у цій категорії відбувся 30 серпня 2021 року о 10:08:

F46 
Фінал у цій категорії відбувся 1 вересня 2021 року 10:33:

F53 
Фінал у цій категорії відбувся 29 серпня 2021 року о 9:35:

F55 
Фінал у цій категорії відбувся 27 серпня 2021 року о 19:00:

F57 
Фінал у цій категорії відбувся 3 вересня 2021 року о 19:10:

F63 
Фінал у цій категорії відбувся 4 вересня 2021 року о 19:44:

Примітки 

Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2020
Легка атлетика на літніх Паралімпійських іграх